Asian Fucking Nation ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe von Evil Empire.

Darsteller

Auszeichnungen 
 AVN Award: 2010: Best Ethnic-Themed Release — Asian: Asian Fucking Nation 3
 AVN Award: 2011: Best Ethnic-Themed Release — Asian: Asian Fucking Nation 4
 2011 XRCO Award: Best Ethnic Series

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film